Chordodasys är ett släkte av bukhårsdjur. Chordodasys ingår i familjen Chordodasyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Chordodasys